Гловно:

 Гловно — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Згежский повят.
 Гловно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Згежский повят, Лодзинское воеводство.